

Architettura 
 Gazebo – struttura architettonica protettiva

Televisione 
 Gazebo – programma televisivo italiano in onda nel 1991 su Rai 2, condotto da Sandra Milo e Fabrizio Mangoni
 Gazebo – programma televisivo italiano in onda dal 2013 su Rai 3

Altro 
 Gazebo (Paul Mazzolini) – cantante italiano
 Gazebo – album di Gazebo del 1983
 Gazebo – film statunitense del 1959 di George Marshall